Fachmann oder Fachfrau steht für:

 Fachmann (Berufsbezeichnung), eine Person mit spezifischen Wissen auf ihrem Fachgebiet
 Fachmann, andere Bezeichnung für Experte
 Fachmann, im Patentrecht eine fiktive Rechtsperson zur Ermittlung der Erfindungshöhe, siehe erfinderische Tätigkeit

Siehe auch:

 Fachkraft (mit einer Berufsausbildung)